Сан-Себастьян-ду-Параизу:

 Сан-Себастьян-ду-Параизу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сан-Себастьян-ду-Параизу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.